Ferrucci, puede corresponder a:

 Andrea Ferrucci (Fiesole, 1465 - Florencia, 1526), escultor del Renacimiento.

Autores de nombres científicos
 María Silvia Ferrucci (Bell Ville, 1950-)